Алекса́ндар Васоский (; 21 ноября 1979, Скопье, СФРЮ) — северомакедонский футболист, защитник; тренер.

Карьера

Клубная 
Выступал за молодёжные команды из Скопье — «Металлург» и «Скопье». Профессиональную карьеру начал в клубе «Вардар». После выступал за «Цементарницу». С 2001 года по 2004 год защищал цвета «Вардара». В 2004 году Васоский был признан игроком года в Македонии.

В январе 2005 года перешёл в немецкий «Айнтрахт» из города Франкфурта, клуб за него заплатил 200 тысяч евро. Игроком также интересовались такие команды как: «Шахтёр», «Зенит», АЕК и «Олимпиакос». Васоский стал основным центральным защитником команды. Осенью 2006 года появилась информация что Александаром интересуется английский «Ньюкасл Юнайтед». В мае 2007 года продлил свой контракт на четыре года. В июле 2008 года ему была сделана операция по удалению кисты из лёгких.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Македонии до 21 года, провёл 11 матчей. С 2002 года выступал за национальную сборную Македонии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на MacedonianFootball.com
 Профиль на eintracht-archiv.de
 
 Биография на сайте Газета.ру

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Цементарница»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Футбольные тренеры Северной Македонии
Тренеры ФК «Вардар»
Тренеры ФК «Сараево»